Isa a. s., sin Merjemin (arap. Isa ibn Marjam, je bio pretposljednji islamski poslanik. Kao povijesna osoba, on je istovjetan liku Isusa, no u islamu ima bitno drukčiju ulogu. Dok je za kršćane Isus Sin Božji i jedan od triju božanskih osoba Svetog Trojstva, za muslimane je Isa samo Alahov poslanik (arapski: رسول rasul) i odbacuje se svaka pretpostavka o njegovu božanskom podrijetlu, iako ga se i u islamu štuje kao izrazito uzvišenu osobu i smatra ga se najvećim poslanikom (arapski: maših) poslije Muhameda. 

Kuran također uči da je Isus čudotvorno rođen od Blažene djevice Marije i da je vršio čuda po dopuštenju Božjem. Međutim, muslimani ne dijele kršćansko vjerovanje u Isusovu božanstvenost. Islam negira da je Isus Bog ili Božji sin, tvrdeći da je on bio običan čovjek koji je, poput ostalih proroka, bio izabran širiti božju poruku. Islamski sveti spisi strogo odbijaju pripisivanje božanstva ikomu drugomu, naglašavajući jedinstvo Boga (arapski: توحيد‎ tevhid).

Poput svih proroka u Islamu, Isus se smatra muslimanom (arapski: مسلم‎ - onaj koji se pokorava Bogu); on je učio ljude da prihvate ispravan put pokoravanja Božjoj volji. Isa se u islamu smatra pretečom Muhameda, i vjeruje se da je predvidio njegov dolazak. Prema islamskim spisima, Isus niti je ubijen niti je raspet, već je živ uzdignut na nebo. Većina muslimana vjeruje da će se sudnjeg dana Isus vratiti na zemlju uspostaviti pravdu i pobijediti islamskog antikrista, Dedžala (arapski: الدّجّال).

 	
Prema islamskom vjerovanju, Isus će kao pravedni vladar ostati na Zemlji četrdeset godina, nakon čega će umrijeti. Dženazu će mu klanjati muslimani i sahraniti ga.

Izvori 
 The Oxford Dictionary of Islam, str. 158
 Jump up ↑ "Isa", Encyclopedia of Islam; Fasching, deChant (2001) str. 241
 "Isa", Encyclopedia of Islam

Islamski proroci